Головновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Головновка — деревня в Жигаловском районе Иркутской области.

Украина 
 Головновка — село в Нововодолажском районе Харьковской области.